Кубок Англии 1904/1905 () — 34-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал бирмингемский клуб «Астон Вилла», обыгравший в финальном матче «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0 благодаря двум голам Гарри Хэмптона.

Календарь

Промежуточный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Полуфиналы 

Переигровка

Финал

Финал прошёл 15 апреля 1905 года на лондонском стадионе «Кристал Пэлас».  В нём встретились бирмингемский клуб «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 2:0 одержала «Вилла» благодаря «дублю» Гарри Хэмптона.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1904
Футбол в Англии в сезоне 1904/1905
Футбол в Европе в 1904 году
Футбол в Европе в 1905 году